Víctor Javier Abelenda Rodríguez, calciatore uruguaiano
Víctor Rodríguez Andrade, calciatore uruguaiano
Victor Cordero Rodríguez, calciatore costaricano
Víctor José Mejía Rodríguez, calciatore honduregno
Víctor Núñez Rodríguez, calciatore costaricano
Victor Rodriguez Mejía, calciatore messicano
Víctor Rodríguez Soria, calciatore andorrano
Víctor José Porras Rodríguez, calciatore spagnolo
Víctor Manuel García Rodríguez, detto Viti, calciatore spagnolo
Víctor Rodríguez Romero, calciatore spagnolo
Víctor Rodríguez, pallavolista spagnolo
Víctor Rodríguez, motociclista spagnolo